Kalebovac je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Plitvička Jezera, Ličko-senjska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 48 stanovnika te 14 obiteljskih kućanstava.

Povezani članci

Vanjske poveznice

Izvori

Naselja u sastavu Općine Plitvička Jezera